Molekulska formula -{C24H25ClFN5O3}- se može odnositi na:

 Afatinib
 Kanertinib